Gendrikas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Henrik.

Personen 
 Gendrikas Stukas (* vor 1960), Wirtschaftspolitiker, Vizeminister

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname